The Visit ("la visita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La vendetta della signora (The Visit) – film del 1964 diretto da Bernhard Wicki
 The Visit – film del 2001 diretto da Jordan Walker-Pearlman
 The Visit - Un incontro ravvicinato (The Visit) – film documentario del 2015 diretto da Michael Madsen 
 The Visit – film del 2015 diretto da M. Night Shyamalan

Musica 
 The Visit – album di Loreena McKennitt del 1991

Teatro 
 La visita della vecchia signora (Der Besuch der alten Dame) – dramma di Friedrich Dürrenmatt del 1956 (titolo inglese The Visit)
 The Visit – musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally